Corps perdus peut faire référence à :

 Corps perdus,  roman policier américain écrit par P. J. Wolfson publié en 1931 ;
 Corps perdus,  film franco-argentin d'Eduardo de Gregorio, sorti en 1990 ;
 Corps perdus, téléfilm français réalisé par Alain Brunard diffusé en 2011.

Homonymie de titre